

Wydarzenia 

 2 września – flota Oktawiana pod dowództwem Agryppy zwyciężyli pod Akcjum flotę Marka Antoniusza i Kleopatry.

Zmarli 
 Marek Antoniusz, wódz rzymski, popełnił samobójstwo